Дмитрий Акулич:

 Акулич, Дмитрий (род. 1986) — белорусский баскетболист.
 Акулич, Дмитрий Викторович (род. 1974) — белорусский футболист.